All Star — песня группы Smash Mouth из их второго альбома Astro Lounge. Она была выпущена в качестве первого сингла альбома.

Музыкальное видео 
Режиссер McG снял музыкальное видео, которое включает камео Уильяма Мэйси, Бена Стиллера, Хэнка Азарии, Пола Рубенса, Кела Митчелла, Джанин Гарофало, Дага Джонса и Дейна Кука в роли персонажей из фильма «Таинственные люди», в котором заметно представлена песня. Их появление в видео в основном основано на стоковых кадрах из фильма; во всех других сценах персонажи изображались двойными телами и изображались исключительно сзади. Видео начинается с того, что персонажи из фильма ищут новобранцев, при этом группа отвергает нескольких претендентов, прежде чем выразить интерес к певцу Smash Mouth Стиву Харвеллу. Остальная часть видео посвящена тому, как Харвелл совершает несколько подвигов (спасает собаку из горящего здания и переворачивает свергнутый школьный автобус), в дополнение к сценам из Mystery Men.

В июне 2019 года музыкальное видео было перезаписано в формате HD и получило субтитры в честь 20-летия. К этому моменту оно набрало более 219 миллионов просмотров на YouTube.

Эта песня также звучала и в начальных сценах мультфильма DreamWorks Animation «Шрек».

Список композиций 

 7-inch single
 «Smash Mouth all the Hollywood» — 9:12
 «All Star» — 3:24

 Maxi single
 «All Star» — 3:20
 «Walkin’ on the Sun» — 3:27
 «Why Can’t We Be Friends» — 4:46
 «Can’t Get Enough of You Baby» — 2:31

 CD/cassette single
 «All Star» — 3:20
 «Walkin’ on the Sun» — 3:27

 UK enhanced single
 «All Star (Sports Edit)» — 3:39
 «Walkin’ on the Sun» — 3:25
 «Can’t Get Enough of You Baby» — 2:30
 «Walkin’ on the Sun (CD-ROM video)» — 3:26

 UK CD single
 «All Star (Sports Edit)» — 3:22
 «Walkin’ on the Sun (Sun E Delight Remix)» — 6:09
 «The Fonz» — 3:37

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Сертификации

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Синглы 1999 года
Песни 1999 года
Песни Smash Mouth
Синглы Interscope Records
Музыкальные мемы
Интернет-мемы
Интернет-мемы, появившиеся в 2014 году
Шрек